Березница  — топоним:

Беларусь 
 Березница  — деревня,  Ружанский сельсовет, Пружанский район, Брестская область
 Березница  — деревня,  Добейский сельсовет, Шумилинский район, Витебская область
 Березница  — деревня,  Капланецкий сельсовет, Березинский район, Минская область
 Березница  — деревня,  Вишневский сельсовет, Воложинский район, Минская область

Россия 
 Березница  —  деревня в Псковской области, Волковская волость Островского района
 Березница  —  деревня в Псковской области, Городищенская волость Островского района
 Березница  —  деревня в Псковской области, Пограничная волость Красногородского района
 Березница — река в России, протекает в Псковской области. Устье реки находится в 46 км по левому берегу реки Многа